Balthasar Gloxin ist der Name folgender Personen:

* Balthasar Gloxin (Pastor) (um 1535–1604), deutscher Pastor und Superintendent  
 Balthasar Gloxin (Jurist) (1601–1654), deutscher Jurist und Domherr